Дарихан Салиховна Схаляхо (20 апреля 1926, аул Афипсип, Адыгейская АО, РСФСР — 15 февраля 2012) — советский, адыгейский педагог. Народный учитель СССР (1982).

Биография 
В 1950 году окончила физико-математический факультет, в 1962 — исторический факультет Краснодарского педагогического института

В 1941 году начала трудовую деятельность в колхозе «Афипсип», затем работала учителем математики и истории средней школы аула Афипсип Тахтамукайского района Адыгейской АО, в течение 43 была её директором.

Избиралась депутатом Краснодарского краевого Совета народных депутатов и депутатом Афипсипского Совета народных депутатов.

Умерла 15 февраля 2012 года.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1962)
 Народный учитель СССР (1982)
 Орден Ленина (1971).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Кубанского государственного университета
Депутаты Краснодарского краевого совета